Fejér se poate referi la:

 Județul Fejér
 Comitatul Fejér

Toponime maghiare